L'Association coloniale est une politique qui consiste à respecter les coutumes locales et laisser les « indigènes » se diriger d'eux-mêmes. En principe, cette politique est promue par les britanniques en particulier par Sir Frederick Lugard (1858-1945), gouverneur du Nigeria dans le « Dual Mandate » (Indirect rule), mais existe également dans les protectorats français.

Origine de la politique 
 Dans les années 1860, on retrouve la notion, qui séduit un temps, Napoléon III. 
 On la retrouve aussi dans des associations d'intérêts économiques qui regroupaient industriels et banquiers. Par exemple, la très célèbre Association coloniale allemande ou encore, en France, la non moins célèbre Union coloniale française, « seule grande association coloniale française à vraiment regrouper les intérêts capitalistes ».

Notes et références